Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Chicago 1976, facente parte del WTA Tour 1976, ha avuto come vincitrice Evonne Goolagong che ha battuto in finale Virginia Wade 3-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Virginia Wade (semifinali)
 Martina Navrátilová (finale)
 Evonne Goolagong (Campionessa)
 Ol'ga Morozova (quarti di finale)

 Nancy Gunter (semifinali)
 Françoise Dürr (secondo turno)
 Rosie Casals (primo turno)
 Wendy Overton (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Chicago 1976